(ordre alphabétique)

 Aleksander Hetland (1982 -), nageur norvégien ;
 Tor Arne Hetland (1974 -), skieur de fond norvégien.

 Hetland, municipalité du Dakota du Sud.

Homonymie de patronyme norvégien